Poule de mer est un nom vernaculaire désignant en français plusieurs espèces différentes :

 Grosse poule de mer - Cyclopterus lumpus
 Petite poule de mer arctique - Eumicrotremus derjugini
 Petite poule de mer atlantique - Eumicrotremus spinosus
 Petite poule de mer douce - Cyclopteropsis jordani
 Poule de mer - Dactylopterus volitans
 Poule de mer - Trisopterus luscus
 Poule de mer - Zeus faber

Notes et références

Voir aussi